Неделька — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Неделька — деревня в Клетнянском районе Брянской области.
 Неделька — деревня в Советском районе Марий Эл.

Река 
 Неделька — река в Смоленской области, приток Дебри.